Paul Gebauer ist der Name folgender Personen:

* Paul Gebauer (Gewerkschafter) (1901–1963), deutscher Gewerkschafter
 Paul Gebauer (Maler) (1888–1951), sudetendeutscher Maler
 Paul Gebauer (Ruderer) (* 1996), deutscher Ruderer
 Paul Gebauer (Wasserballspieler) (18??–19??), deutscher Wasserballspieler